Лох-Морлих (, ) — пресноводное озеро в Шотландии, расположено в области Хайленд недалеко от городка . На озере находится центр водных видов спорта, где можно заняться каякингом, парусным спортом и виндсёрфингом. Также есть яхт-клуб, проложены велосипедные маршруты вокруг озера. Озеро находится у подножия горного хребта Кэрнгорм. 

На участках вдоль береговой линии расположено множество песчаных пляжей. В 2009 году эти пляжи были удостоены награды Seaside Award в рамках кампании Keep Scotland Beautiful, впервые присуждённой пресноводному озеру. Один из пляжей, являясь самым высоким относительно уровня моря (300 м), был первым, удостоенным подобной награды.

Примечания 

География Хайленда
Морлих
Бассейн залива Мори-Ферт